1-heptanol
 2-heptanol
 3-heptanol
 4-heptanol